Sim – członek społeczności w grach z serii The Sims oraz SimCity
 SIM-IM – SIM Instant Messenger
 Sim – polski producent cyfrowych rejestratorów rozmów z Lublina
 Space Interferometry Mission – misja NASA
 Społeczny Instruktor Młodzieżowy – wolontariusz Polskiego Czerwonego Krzyża pracujący z młodzieżą
 System Informacji Miejskiej – system nośników informacji o charakterze miejskim
 Karta SIM – używana w telefonach komórkowych

 Sim – miasto w Rosji, w obwodzie czelabińskim

Zobacz też 
 Sims